Slutty and Sluttier ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Manuel Ferrara. Bis zum Jahr 2013 wurden 20 Teile der Serie gedreht. 2009 und 2011 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Gonzo Series ausgezeichnet. Einzelne Filme der Serie haben auch AVN-Nominierungen erhalten.

Darsteller 
 Slutty and Sluttier: Sandra Romain, Mia Rose, Annette Schwarz, Aurora Snow, Ariel Alexis
 Slutty and Sluttier 2: Katja Kassin, Rebeca Linares, Presley Maddox, Gia Paloma, Paola Rey, Lela Star
 Slutty and Sluttier 3: Phyllisha Anne, Nyomi Banxxx, Lexi Belle, Jada Fire, Marie Luv, Regan Reece, Annette Schwarz, Lela Star, Bobbi Starr
 Slutty and Sluttier 4: Black Angelika, Maria Bellucci, Kendall Brooks, Crystal Crown, Brooke Haven, Natali DiAngelo, Annie Cruz, Dillan Lauren, Missy Monroe
 Slutty and Sluttier 5: Jaelyn Fox, Kinzie Kenner, Adrianna Nicole, Sandra Romain, Gabriela Rossi, Britney Stevens
 Slutty and Sluttier 6: Dana DeArmond, Alyssa Dior, Jaelyn Fox, Heather Gables, Michelle Louise, Marie Luv
 Slutty and Sluttier 7: Aletta Ocean, Lucy Belle, Jasmine Black, Valentina Blue, Sandra Romain, Mia Rose, Aurora Snow
 Slutty and Sluttier 8: Katie Cummings, Kelly Divine, Jada Fire, Francesca Lé, Jandi Lin, Loona Luxx, Nikki Sexx, Antoine Vasquez
 Slutty and Sluttier 9: Alicia Angel, Cindy Crawford, Dana DeArmond, Sindee Jennings, Rebeca Linares, Gianna Michaels, Bobbi Starr, Cecilia Vega
 Slutty and Sluttier 10: Jessica Bangkok, Brooke Belle, Lexi Belle, Tori Black, Crissy Moon, Nika Noire, Alexis Texas
 Slutty and Sluttier 11: Charley Chase, Carla Cox, Francesca Lé, Shawna Lenee, Krissy Lynn, Mason Moore, Isis Taylor, Tarra White
 Slutty and Sluttier 12: Asa Akira, Nicky Angel, Lou Charmelle, Charley Chase, Madison Ivy, Sabrina Sweet
 Slutty and Sluttier 13: Bridgette B, Breanne Benson, Ally Kay, Tanner Mayes, Faye Reagan, Jynx Maze
 Slutty and Sluttier 14: Alexis Texas, Katsuni, London Keyes, Lou Charmelle, Skin Diamond
 Slutty and Sluttier 15: Bobbi Starr, Shazia Sahari, Kortney Kane, Jynx Maze
 Slutty and Sluttier 16: Jessie Andrews, Ava Addams, Ruby Knox, Lola Foxx
 Slutty and Sluttier 17: Maddy O’Reilly, Veronica Avluv, Chanel Preston, Dana Vespoli, London Keyes
 Slutty and Sluttier 18: Riley Reid, Anikka Albrite, Anissa Kate, Aria Arial
 Slutty and Sluttier 19: Anikka Albrite, Christy Mack, Kiara Mia, Nikita Bellucci
 Slutty and Sluttier 20: Chanel Preston, Anikka Albrite, Romi Rain, Summer Brielle Taylor
 Slutty and Sluttier 21: Dani Daniels, Bibi Noel, Ashley Fires, Valentina Nappi
 Slutty and Sluttier 22: Karlie Montana, Phoenix Marie, Gracie Glam, Ashlyn Molloy
 Slutty and Sluttier 23: Kayden Kross, Bree Daniels, Aidra Fox, Lola Foxx
 Slutty and Sluttier 24: Abella Danger, Adriana Chechik, Ashley Adams, Karlee Grey

Auszeichnungen 
 2009: AVN Award – Best Gonzo Series
 2011: AVN Award – Best Gonzo Series
 2013: AVN Award – Best Vignette Release (Vol. 16)
 + diverse Nominierungen

Weblinks 
 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film